Kameničky mohou být:

 Kameničky – obec v okrese Chrudim, jihovýchodně od Hlinska, mezi Hlinskem a Svratkou
 Kameničky (Trhová Kamenice) – malá vesnice, část městyse Trhová Kamenice v okrese Chrudim, severozápadně od Hlinska
 Kameničky (Ralská pahorkatina) – vrch jižně od obce Bohatice v okrese Česká Lípa

Související články 
 Kamenička

Externí odkazy